

Geografia 
 Rawicz – comune urbano-rurale polacco nel voivodato della Grande Polonia
 Distretto di Rawicz – distretto polacco nel voivodato della Grande Polonia

Persone 
 Zbigniew Rawicz – pilota polacco
 Sławomir Rawicz – ufficiale e scrittore polacco